Клематис мраморный () — вид многолетних кустарниковых растений из рода  семейства .

Вечнозелёное растение с кожистой тёмно-зелёной листвой, похожей на листву петрушки. Высота — 15 см. Цветки белые, до 2 см в поперечнике; время цветения — ранняя весна.

Примечания 

Ломонос
Флора Австралии и Океании